Ро́берт Стю́арт:
 Стюарт, Роберт, 1-й граф Оркнейский (1533—1593) — шотландский аристократ, основатель автономного княжества на Оркнейских островах.
 Стюарт, Роберт, 6-й граф Леннокс (1516—1586) — шотландский дворянин, один из первых протестантских епископов Шотландии.
 Стюарт, Роберт, герцог Олбани (1340—1420) — политический деятель Шотландии.
 Стюарт, Роберт Ли (род. 1942) — американский лётчик-испытатель, астронавт, генерал.
 Стюарт, Роберт Прескотт (1825—1894) — ирландский композитор, органист и музыкальный педагог.
  (1811—1865) — английский ботаник.